Tudomány
Úgynevezett átmeneti fosszília, olyan maradvány, amely közös jegyeket mutat egy ősi élőlénycsoport és leszármazottai között, akkor is, ha köztük az idők folyamán jelentős különbségek alakultak ki.
A tudománytörténet egyik legnagyobb csalása: a piltdowni ember.
Személy
A Hiányzó Láncszem, Byron James John "Dewey" Robertson pankrátor szorítóbeli neve.
Filmek
A Hiányzó Láncszem, 1927-ben bemutatott amerikai némafilm.
A Hiányzó Láncszem, 1980-ban bemutatott francia-belga animációs film.
A Hiányzó Láncszem, 1988-ban bemutatott film.
A Hiányzó Láncszem 2019-re elkészülő amerikai stop-motion animációs film.

 Hiányzó Láncszem (The Missing Link), a Szörnyek az űrlények ellen című (eredeti cím: Monsters vs. Aliens), 2009-ben bemutatott animációs film szereplője